Warriner est un patronyme porté notamment par :

  (1908-1986), rameur d'aviron britannique ;
 Samantha Warriner (née en 1971), triathlète néo-zélandaise ;
 Thurman Warriner (1904-1974), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Todd Warriner (né en 1974), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.